Clouds steht für:

 Clouds (Band), britische Death-Doom-Band
 Clouds (Album), Studioalbum der Metal-Band Tiamat
Clouds (Joni-Mitchell-Album), Studioalbum von Joni Mitchell
 Clouds (2000), US-amerikanisches Filmdrama von Don Thompson
 Clouds (Film)/Clouds (2020), US-amerikanisches Filmdrama von Justin Baldoni

Clouds ist der Namensbestandteil von:
 Lilly Among Clouds, deutsche Musikerin

Siehe auch
 Cloud